Lora galgana är en snäckart. Lora galgana ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
galgana